Гуго II — король Кіпру
 Гуго II Магнус — король Франції
 Гуго II — герцог Бургундії